Trilogy peut désigner :

Cinéma 

 Trilogy, un film de sorti en 1969.

Album et chansons 
 Trilogy, le 4ème album d'Emerson, Lake & Palmer sorti en 1972 ;
 Trilogy, une chanson parue sur l'album du même nom ;
 Trilogy, un album d'Yngwie Malmsteen sorti en 1986 ;
 Trilogy, un coffret d'Enigma sorti en 1998 ;
 Trilogy, un DVD de The Cure sorti en 2003 ;
 Trilogy, un album de The Weeknd sorti en 2012 ;
 Trilogy, un album compilation de Carpenter Brut sorti en 2015.

Voir aussi